

Nederlands personen
 Adriaen van Swieten (1532-1584), was een bestuurder
 Gerard Bicker (I) van Swieten (1632-1716), was een bestuurder en politicus
 Gerard van Swieten (1700-1772), was een arts en apotheker
 Gottfried van Swieten (1733-1803), was een arts
 Frederic Henri Louis van Swieten (1813-1905), was een militair en filantroop
 Ignace van Swieten (1943-2005), was een voetbalscheidsrechter
 Jan van Swieten (1807-1888), was een militair, publicist en politicus

Overige
 Van Swieten (buurt), in Groningen
 Van Swieten (geslacht), Nederlands adellijk geslacht
 Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool, is een voormalig tuinbouwschool